Centralna Liga Juniorów, sezon 2017/2018 — 5. edycja rozgrywek ligowych piłki nożnej juniorów w Polsce pod nazwą Centralna Liga Juniorów. 
Liga została utworzona w 2013 roku w miejsce Młodej Ekstraklasy. 
Opiekunem ligi juniorów jest PZPN.
Sezon 2017/2018 był sezonem przejściowym. Postanowiono w następnej edycji usuniąć dwie grupy, tworząc jedną z szesnastoma zespołami, oraz obniżyć dopuszczalny wiek zawodników do 18 lat.
Obrońcą tytułu była Legia Warszawa.
Mistrzem Polski juniorów został Lech Poznań.

Grupa zachodnia

Drużyny 

|

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Grupa wschodnia

Drużyny 

|

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Faza finałowa

Drabinka

Półfinały  

|-
! colspan=5 style="background-color:cornsilk" | Pierwsze mecze 6 czerwca, a rewanże 10 czerwca.

Źródło: 90minut.pl

Finał  

|-
! colspan=5 style="background-color:cornsilk" | Pierwszy mecz 15 czerwca, a rewanż 20 czerwca.

Źródło: 90minut.pl

Baraże o udział w CLJ 2018/2019

Drabinka

Pierwsza runda 

|-
! colspan=5 style="background-color:cornsilk" | Pierwszy mecz 16 czerwca, a rewanż 20 czerwca.

Źródło: 90minut.pl transfermarkt

Finał 

|-
! colspan=5 style="background-color:cornsilk" | Pierwszy mecz 25 czerwca, a rewanż 29 czerwca.

Źródło: 90minut.pl transfermarkt

Linki zewnętrzne 
 Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
 Centralna Liga Juniorów - Baraże o udział
 Centralna Liga Juniorów. Escola wygrała w wielkim stylu, rozbijając drużynę z Mielca.
 Elana w Centralnej Lidze Juniorów! Torunianie wśród najlepszych drużyn w Polsce!
 Niepokonani! Juniorzy Ruchu w krajowej elicie.
 Centralna Liga Juniorów. Juniorzy GKS Bełchatów awansowali do CLJ.

Centralna Liga Juniorów w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej 
2018 w piłce nożnej 
2017 w polskim sporcie
2018 w polskim sporcie